CCL steht für:
 Canine Ceroid-Lipofuszinose, eine Erbkrankheit bei Hunden, die insbesondere Nervenzellen schädigt
 Carnival Cruise Line, US-amerikanische Reederei
 Center for Civil Liberties, ukrainische Menschenrechtsorganisation 
 City Center Landshut, Einkaufszentrum in Landshut
 City Center Langenhagen, Einkaufszentrum in Langenhagen
 Clinical Complexity Level (‚klinischer Komplexitätsgrad‘), eine Maßzahl im Bereich der Diagnosebezogenen Fallgruppen (G-DRG) bzw. Comorbidity and Complication Level (‚Grad der Komplikationen und Komorbiditäten‘)
 Commerce Control List, US-amerikanische Liste von Waren, deren Export oder Reexport genehmigungspflichtig ist
 Common Command Language, eine Datenbank-Anfragesprache (ISO 8777)
 Compression class (auch ccl), siehe Kompressionsstrumpf #Wirkprinzip
 Congress Center Leipzig, Kongresszentrum im Messegelände in Leipzig
 Citizens’ Climate Lobby, eine internationale Klimaschutz-Organisation
 römische Zahlzeichen für die natürliche Zahl 250
 Chinchilla Airport (IATA-Code), Flughafen von Chinchilla (Queensland), Western Downs Region, Queensland, Australien

ccl steht für:
 Cutchi-Swahili (ISO-639-3-Code), Kreolsprache indischer Bevölkerung in Afrika, basierend auf Swahili (Sprache)

Abkürzung